Claudio Demartis – politico italiano
 Massimo Demartis – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano